Кунева:

 Кунева — река в России, протекает в Рязанской и Тамбовской областях. 
 Кунева, Константина (род. 1964) — греческая активистка болгарского происхождения, профсоюзный деятель, депутат Европарламента.
 Кунева, Меглена Штилиянова (род. 1957) — болгарский и европейский политик.